Жан-Фили́пп Гбаме́н (; 25 сентября 1995, Сан-Педро, Кот-д’Ивуар) — ивуарийский и французский футболист. Выступает на позиции опорного полузащитника. Игрок клуба «Трабзонспор» и национальной сборной Кот-д’Ивуара.

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубах «Сен-Кентен-Блесси» и «Эр-сюр-ла-Лис». В 2007 году оказался в системе подготовки «Ланса». Дебютировал в первой команде 10 мая 2013 года в матче Лиги 2 против «Генгама», заменив в дебюте встречи Александра Коэффа
.
До конца чемпионата защитник ещё однажды вышел на замену (в последнем туре против «Ле Мана»).

7 августа 2013 года в матче кубка лиги против «Анже» Гбамен впервые вышел на поле в стартовом составе «Ланса» и был удалён в дополнительное время за вторую жёлтую карточку. 30 сентября забил первый гол в профессиональной карьере, поразив ворота Йоанна Каррассо из «Меца»
.
Дебютный гол футболиста в Кубке лиги, забитый 13 февраля 2014 года, стал победным для «Ланса» в выездном матче 1/8 финала с «Лионом».

В сезоне 2013/14 «Ланс» завоевал повышение в классе, и 9 августа 2014 года Гбамен провёл первый в карьере матч в Лиге 1.
По итогам сезона 2014/15 защитник принял участие в 33 играх чемпионата, а его команда, заняв последнее место, покинула высший дивизион Франции.

Проведя в «Лансе» ещё 1 сезон, летом 2016 года футболист перешёл в команду Бундеслиги «Майнц 05». За немецкий клуб выступал на протяжении трёх сезонов. За это время он принял участие в 86 матчах Бундеслиги, в которых забил три гола.

2 августа 2019 года перешёл в английский клуб «Эвертон», подписав контракт на 5 лет. Полузащитник принял участие в первых двух матчах команды в сезоне 2019/20, после чего его начали преследовать травмы. Сначала он получил травму бедра, которая выбила его из строя до октября. В октябре было объявлено, что полузащитник не вернётся в строй как минимум до января из-за сделанной операции. В январе 2020 года было объявлено, что Гбамен выбыл до конца сезона из-за новой операции.

Надежды на то, что Гбамен сыграет в концовке сезона 2019/20, вновь появились, когда окончание сезона было отложено из-за пандемии COVID-19, однако в конце мая Гбамен на тренировке травмировал ахиллово сухожилие, из-за чего выбыл на срок как минимум до ноября 2020 года. Таким образом, в своём дебютном сезоне за «Эвертон» Гбамен вышел на поле лишь в двух матчах АПЛ. Большую часть следующего сезона Гбамен также восстанавливался от травмы. 5 апреля 2021 года футболист вышел на замену в матче АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:1), появившись на поле впервые более чем за полтора года. Тем не менее, всего через несколько дней после возвращения футболист снова получил травму, которая вывела его из строя до конца сезона 2020/21.

19 января 2022 года перешёл в российский ЦСКА на правах аренды до окончания сезона 2021/22. 26 февраля дебютировал за армейский клуб в матче против «Спартака». 20 марта 2022 года забил свой первый гол за ЦСКА. Это случилось в матче против «Рубина», который завершился победой «армейцев» со счётом 6:1. 19 мая 2022 года ЦСКА официально объявил, что после завершения срока аренды Гбамен вернётся в «Эвертон». 21 мая 2022 года забил свой второй гол за ЦСКА — в ворота «Ростова».

26 августа 2022 года на правах аренды до конца сезона 2022/23 перешёл в турецкий «Трабзонспор».

Карьера в сборной 
6 сентября 2012 года в товарищеском матче с командой Австрии Жан-Филипп Гбамен провёл первый матч за юношескую сборную Франции (до 18 лет).
В следующей игре, против сверстников из США, защитник забил гол ударом головой после подачи углового Фаресом Балули.

20 июля 2013 года дебютировал в сборной следующей возрастной категории, заменив Кевина Родригеса во втором тайме юношеского чемпионата Европы против команды Грузии.
В дальнейшем футболист выходил на замену в матчах турнира ещё дважды: в полуфинале с Испанией и в финале против сербов.
В неудачном для французов отборочном турнире следующего чемпионата Европы Гбамен принял участие во всех трёх матчах своей команды.

Защитник дебютировал в молодёжной сборной Франции в товарищеском матче со сверстниками из Италии 13 ноября 2014 года
24 марта 2016 года Гбамен впервые сыграл в отборочном матче молодёжного чемпионата Европы (с командой Шотландии).
Всего футболист принял участие в 4 играх турнира.

В 2017 году принял решение начать выступать за национальную сборную Кот-д’Ивуара. 4 июня 2017 года дебютировал за команду в товарищеском матче против сборной Нидерландов (0:5). Летом 2019 года в составе национальной команды принял участие в Кубке африканских наций. На турнире сыграл в трёх матчах сборной Кот-д’Ивуара. Команда Гбамена дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Алжиру.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 16 матчей / 0 голов; 8 побед, 2 ничьих, 6 поражений.

Достижения

Командные 
 «Ланс»
 Вице-чемпион Лиги 2: 2013/14
 Сборная Франции (до 19 лет)
 Вице-чемпион Европы среди юношей: 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Франции
Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Трабзонспор»